Austral argentino – valuta in corso in Argentina dal 15 giugno 1985 al 31 dicembre 1991
Isola Austral – isola dell'Antartide
Air Austral – compagnia aerea di Réunion
Carretera Austral – strada del Cile
 Florence Austral – soprano australiana